Die Deutsche Reichsbahn hat in die Baureihe 17.3 zwei verschiedene und von ihr nicht gleichzeitig eingesetzte Baureihen von Schnellzug-Dampflokomotiven eingeordnet:
 Bayerische C V (17 301 bis 17 322, ausgemustert bis 1930)
 LBE S 102 (17 301 bis 17 312, nach der Übernahme der Lübeck-Büchener Eisenbahn 1938)

17.03
D17.03
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)